Fritz Pfenninger (1934-2001), een voormalig Zwitsers baanwielrenner
 Johann Jakob Pfenninger (1841 - 1891), een Zwitsers politicus
 Louis Pfenninger, een Zwitsers beroepswielrenner